Строевы — дворянский род.

Род внесён в VI и II части родословных книг Тверской и Костромской губерний.

Происхождение и история рода 
Восходит в концу XVI века. За Владимиром Третьяковым Строевым по государевой грамоте состояло поместье (1615). Иван (1649) и Михаил (1675) Строевы вёрстаны поместными окладами.

Описание герба 
Щит имеет голубую вершину, в которой изображены два золотых креста, в нижнем серебряном пространном поле горизонтально означена зубчатая городская стена красного цвета (польский герб Одвага) и летящие через неё три стрелы, вместе соединённые остриями.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: в латах согнутая рука с мечом. Намёт на щите голубой и красный, подложенный золотом. Герб рода Строевых внесен в Часть 8 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 43.

Известные представители 
 Строев Андрей Евдокимович - дьяк (1627-1640), заседал в Холопьем приказе (1628—1631), воевода в Томске (1632-1634).
 Строев Кирилл Данилович - московский дворянин (1640).
 Строев Василий Андреевич - московский дворянин (1640), стряпчий (1659-1676), стольник (1689-1692).
 Строев Пётр Борисович - московский дворянин (1664-1677).
 Строев Алферий Сергеевич - стряпчий (1676).
 Строев Иван Петрович - стряпчий (1680), стольник (1686-1692).
 Строев Иван Ларионович - московский дворянин (1695).

Литература

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы